Der Begriff Rollbusch ist

 eine umgangssprachliche Bezeichnung für Steppenläufer (Pflanze)
 die deutsche Bezeichnung für den lettischen Ort Baloži